Stati Uniti d'America
Island Park – città della Contea di Fremont, Idaho
Island Park – villaggio della Contea di Nassau, New York